Geissenblümchen oder Geisseblüemli ist ein regional in der Schweiz unterschiedlich gebrauchter Name für die Blumen:
 Gänseblümchen
 Buschwindröschen